A Miss Fülöp-szigetek általánosan használt elnevezése, megszólítása a Fülöp-szigetek-i szépségversenyek győzteseinek. Az országban több ilyen versenyt is rendeznek, amik győztesei nemzetközi versenyeken képviselik hazájukat. A versenyek az alábbiak:
 Binibining Pilipinas: 1964 óta rendezik meg, a Miss Universe, Miss World és Miss International versenyre küld Fülöp-szigeteki jelöltet. A legjobb eredmény 2 Miss Universe-cím (1969, 1973) és 3 Miss International-cím (1970, 1979, 2005). 2011-től a Miss World-franchise a Miss World Philippines verseny szervezőihez került.
 Miss Philippines Earth: 2001 óta küld versenyzőt a szintén Fülöp-szigeteki alapítású Miss Earth versenyre, amin 2008-ban győzelmet értek el.
 Miss World Philippines: 2011-től megszervezett rendezvény, melynek győztese a Miss World versenyen vesz részt. A legjobb eredményt 2013-ban érték el, a verseny győztese megszerezte a Miss World címet is.

Binibining Pilipinas 

A versenyt 1964-ben szervezte meg először a Binibining Pilipinas Charities, Incorporated (BPCI). A BPCI egy non-profit szervezet, ami árvákat, utcagyerekeket, szegény családokat támogat. Orvosi, fogászati vizsgálatokat is szervez a társadalom elesettebb rétegeinek, és a Pinatubo vulkán 1991-es kitörésekor is humanitárius segítséget nyújtott Közép-Luzonban. A BPCI alapítványának fő bevételi forrása az évenkénti megrendezésű szépségverseny. A verseny és a BPCI elnöke Stella Marquez-Araneta, korábbi Miss Kolumbia, és az első Miss International-verseny győztese 1960-ban. A BPCI 1964 óta tulajdonosa a Miss Universe verseny Fülöp-szigeteki jogainak, ez idő óta két Miss Universe-győzelmet értek el, Gloria Diaz 1969-ben és Margarita Moran 1973-ban. A Binibining Pilipinas három Miss International-győztese Aurora Pijuan 1970-ben, Melanie Marquez 1979-ben és Precious Lara Quigaman 2005-ben. A Miss World versenyen az eddigi legjobb eredmény egy 3. helyezés 1993-ban.

A verseny döntője folyamán a 3 nemzetközi verseny Fülöp-szigeteki győzteseit (Binibining Pilipinas Universe, Binibining Pilipinas World, Binibining Pilipinas International) és két helyezettet hirdetnek ki.

Binibining Pilipinas Universe 
1952 és 1963 között, a Binibining Pilipinas elődjének tekinthető Miss Philippines verseny küldött jelöltet a Miss Universe versenyre. A táblázat a győztes nevét, és a Miss Universe versenyen elért helyezését mutatja.

1991-ben, 1998-ban és 1999-ben az eredeti Binibining Pilipinas Universe győzteseket megfosztották címeiktől, mert kiderült, hogy nem Fülöp-szigeteki állampolgárok. 2010-ben Venus Raj-t néhány napra szintén megfosztották a címétől, mert az általa bemondott születési adatai nem egyeztek az irataiban lévőkkel. Április 10-én a BPCI azonban újra Rajnak adta a címet, mivel a félreértést ügyintézői hiba okozta.

Binibining Pilipinas World 
A Fülöp-szigetek először 1966-ban küldött versenyzőt a Miss World versenyre, 1976-ig a Miss Republic of the Philippines verseny győztesét. 1977 és 1991 között a Mutya ng Pilipinas (magyarul kb. A Fülöp-szigetek gyöngye) volt a Miss World Fülöp-szigeteki versenyszervezője. 1992 óta a BPCI a Miss World Fülöp-szigeteki jogainak birtokosa. A táblázat a győztes nevét, és a Miss World versenyen elért helyezését mutatja. A legjobb eredmény egy 3. hely volt 1993-ban.

2011-ben a Miss World Organization elnöke, Julia Morley felbontotta a szerződést a Binibining Pilipinas szervezőivel, a franchise Cory Quirino tulajdona lett, aki Miss World Philippines néven fog önálló versenyt szervezni.

Binibining Pilipinas International 
Mielőtt a Miss International-verseny Fülöp-szigeteki szervezési joga a BPCI-hez került volna, Gemma Cruz személyében már volt egy Miss International győztesük 1964-ben. A BPCI 1969 óta szervezi ezt a versenyt. A táblázat a győztes nevét, és a Miss International versenyen elért helyezését mutatja.

Binibining Pilipinas Tourism
Miután 2011-ben a Binibining Pilipinas tulajdonosai elvesztették a jogot, hogy versenyzőt küldjenek a Miss World versenyre, a döntő harmadik koronájának a győztesét Binibining Pilipinas Tourism címmel ruházták fel.

Versenyek

2005
A 2005-ös versenyt március 19-én tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette.

Versenyzők (zárójelben az életkoruk): Wendy Valdez (22), Ameurfina Koc (24), Ricamarie Ann Taylor (20), April Jean Mañago (23), Allaine Christi Asuncion (23), Joanna Rumohr (18), Joanna Rafbel Serrano (23), Carlene Ang Aguilar (22), Mary Jane Dela Cruz (18), Monifer Samonte (22), Katherine Aban (23), Marie May Rosalien Paloma (23), Aulorence Alipoon (21), Melanie Ediza (22), Joanne Padilla (23), Gionna Jimenez Cabrera (22), Kristine Santiago (19), Mari-Flor Perez (23), Stephanie Florence Magali (21), Ma. Micaela Isabel Padilla (21), Precious Lara San Agustin Quigaman (22), Lois Montes (25), Maricris Franco (24)
 Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Gionna Cabrera
 Binibining Pilipinas World: Carlene Ang Aguilar
 Binibining Pilipinas International: Precious Lara San Agustin Quigaman
A nemzetközi versenyeken Quigaman volt a legsikeresebb, elnyerte a Miss International 2005 címet. Cabrera nem ért el helyezést, Aguilar középdöntős volt.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Wendy Valdez
 3. helyezett: Melanie Ediza
 Továbbjutók: Ricamarie Taylor, Kristine Santiago, Joanne Padilla, Mariflor Perez, Joanna Rafbel Serrano, Marie May Rosalien Paloma
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Gionna Cabrera
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Gionna Cabrera
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Gionna Cabrera
 Miss Friendship (Miss Barátság): Micaela Padilla
 Miss Talent (Tehetség-díj): Lois Montes

2006

A 2006-os versenyt március 4-én tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette.

Versenyzők: Shiela Joy Pineda, Joane Patricia Tolentino, Marie Anne Kathleen Labung, Mylene Aguila Maligaya, Khristine Marie Lim, Jenny Yu, Louise Dianne Sabay Navera, Vanessa Anne Kibanoff, Denille Lou Valena Valmonte, Fiona Marie Lucida Lava, Rosalyn Sirikit de Leon Santiago, Meral Ates, Marie-Ann Bonquin Umali, Jessica Joy Coria, Kareen Amanda Donor, Emcel Alna Reyes, Lia Andrea Aquino Ramos, Mary Pilar Alipio de Gorostiza, Allia Hanelene Faytaren, Anna Maris Arcay Igpit, Jeanne Bernadette Mauricio Bello, Caroline de Leon Yorke, Christina Mosqueda, Vera Eumee Ritter
Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Lia Andrea Ramos
 Binibining Pilipinas World: Anna Maris Igpit
 Binibining Pilipinas International: Denille Lou Valmonte
A nemzetközi versenyeken egyikőjük sem jutott tovább.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Rosalyn Santiago
 3. helyezett: Jeanne Bello
 Továbbjutók: Caroline Yorke, Khristine Marie Lim, Mary Pilar de Gorostiza, Fiona Marie Lava
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Lia Andrea Ramos
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Anna Maris Igpit
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Lia Andrea Ramos
 Miss Friendship (Miss Barátság): Mylene Maligaya
 Miss Talent (Tehetség-díj): Jeanne Bello

2007

A 2007-es versenyt március 4-én tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette a Fülöp-szigeteken és a GMA Pinoy TV nemzetközileg.

Versenyzők: Ricamarie Ann Taylor, Ailyn Luna, Abigail Lesley Cruz, Nicole Schmitz, Melissa Cruz, Suzanne Tabitha Mendoza, Heidi Forbes, Kimberly Buhay, Anna Theresa Licaros, Theofeliz Marie Francisco, Margaret Nales Wilson, Melanie Adjarani, Luisa Beltran, Nadia Lee Cien Shami, Edferlyn Quintero, Erika Pangan, Paulette Quinto, Jamie Burgos, Clayd Terreon, Grezilda Ennis Adelantar, Keann Mallari, Sheila Margrethe Alonso, Ferniz Ututalum, Leizel Verses, Ma. Eloisa Limpo, Angeline Tucio, Contessa Maria Santos, Mhyrtle Frances Bugarin, Almira Ramos, Grace Patricia Francisco
Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Anna Theresa Licaros
 Binibining Pilipinas World: Margaret Nales Wilson
 Binibining Pilipinas International: Nadia Lee Cien Shami
A nemzetközi versenyeken egyikőjük sem jutott tovább.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Leizel Verses
 3. helyezett: Abigail Lesley Cruz
 Továbbjutók: Keann Mallari, Angeline Tucio, Luisa Beltran, Theofeliz Marie Francisco, Jamie Burgos, Nicole Schmitz, Melanie Adjarani, Ed Ferlyn Quintero
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Abigail Lesley Cruz
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Leizel Verses
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Margaret Wilson
 Miss Friendship (Miss Barátság): Melanie Adjarani
 Miss Talent (Tehetség-díj): Sheila Alonzo

2008

A 2008-as versenyt március 4-én tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette a Fülöp-szigeteken és a GMA Pinoy TV nemzetközileg.

Versenyzők: Eizza Rancesca Lim, Patricia Fernandez, Toni Alyessa Hipolito, Karla Paula Henry, Ma. Kristelle Lazaro, Evangeline Mae Castillo, Jennifer Barrientos, Danielle Kirsten Castaño, Kathleen Phyllis Guerrero, Arvin Gail Arriola, Gianni Michelle Laudato, Jaysel Arrozal, Tabetha Jo Frick, Karen Golar, Janina San Miguel, Margarita Gutierrez, Lady Lou Garidan, Elizabeth Jacqueline Nacuspag, Patricia Frye Francisco, Roxanne Tadique, Karla Cristina Garcia, Maria Anne Kathleen Labung, Agatha Fontanilla, Rizza Liz Catigan
Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Jennifer Barrientos
 Binibining Pilipinas World: Janina San Miguel
 Binibining Pilipinas International: Patricia Fernandez
Szeptember 30-án Janina San Miguel lemondott a Miss World versenyen való részvétel jogáról, így a második helyett, Danielle Castaño vett részt a rendezvényen. A nemzetközi versenyeken csak Patricia Fernandez jutott tovább a Miss International 2008 középdöntőjébe.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Danielle Kirsten Castaño
 3. helyezett: Elizabeth Jacqueline Nacuspag
 Továbbjutók: Jaysel Arrozal, Kathleen Phyllis Guerrero, Karen Golar, Toni Alyessa Hipolito, Tabetha Jo Frick
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Janina San Miguel
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Janina San Miguel
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Danielle Kirsten Castaño
 Miss Friendship (Miss Barátság): Evangeline Mae Castillo
 Miss Talent (Tehetség-díj): Rizza Liz Catigan

2009
A 2009-es versenyt március 7-én tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette a Fülöp-szigeteken és a GMA Pinoy TV nemzetközileg.

Versenyzők: Vanessa Johnson, Carisheila May Kuijpers, Richell Angalot, Gizelle Jasmin Rivamonte, Diana Arevalo, Maria Paula Bianca Paz, Mary Jane dela Cruz, Cheryl Oliveros, April Love Jordan, Priscilla Navidad, Regina Hahn, Jaysel Arrozal, Sandra Inez Seifert, Keann Mallari, Pamela Bianca Manalo, Mary Tiffany Jones, Marie-Ann Umali, Marie Loraine de Guzman, Stephanie Rose Señires, Melody Gersbach, Hazel Sutch, Priscilla Mae Honorio, Barbara Salvador, Abigail Lesley Cruz

A verseny folyamán Sandra Inez Seifertet kizárták.

Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Pamela Bianca Manalo
 Binibining Pilipinas World: Marie-Ann Umali
 Binibining Pilipinas International: Melody Gersbach
A nemzetközi versenyeken csak Melody Gersbach jutott tovább a Miss International 2009 középdöntőjébe.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Richell Angalot
 3. helyezett: Regina Hahn
 Továbbjutók: Barbara Salvador, April Love Jordan, Priscilla Mae Honorio, Diana Arevalo, Vanessa Johnson
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Pamela Bianca Manalo
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Marie-Ann Umali
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Marie-Ann Umali
 Miss Friendship (Miss Barátság): Gizelle Jasmin Rivamonte
 Miss Talent (Tehetség-díj): Richell Angalot

2010
A 2010-es versenyt március 6-án tartották az Araneta Coliseumban, Quezon City-ben, televízión a GMA Network közvetítette a Fülöp-szigeteken és a GMA Pinoy TV nemzetközileg.

Versenyzők: Mariella Gonda Castillo (18), Rachel Anne Mendoza Bustamante (17), Patrixia Shirley de Lumban Santos (17), Selena Alexis Crisostomo Antonio (23), Yazmin Nicole Gamboa Kaufmann (24), Patricia Lae Santos Ejercitado (21), Laurese Ann Reyes Caparas (17), Ana Marie Pulpulaan Morelos (20), Laica Joy Dizon Jimenez (20), Maria Venus Bayonito Raj (21), Krista Mae Arrieta Kleiner (20), Reina Mae Belarmino Maerina (24), Gwendoline Gaelle Ramos Ruais (20), Mary Ann Ross Cardenas Misa (21), Jam Charish Pardillo Libatog (22), Toni Alyessa Jaafar Hipolito (20), Rose Ann Uy Aguilar, 22, Helen Nicolette Mercado Henson (21), Kate Princess Galang Alimurong (22), Marie Ysabelle Aurora Matubis (22), Czarina Catherine Ramos Gatbonton (19), Diane Elaine Samar Necio (17), Mhirra Esguerra Hernandez (20), Angelica Estrella Damian (23)
Győztesek:
 Binibining Pilipinas Universe: Maria Venus Bayonito Raj
 Binibining Pilipinas World: Czarina Catherine Ramos Gatbonton
 Binibining Pilipinas International: Krista Mae Arrieta Kleiner
Rajt rövid időre megfosztották címétől, mivel az irataiban szereplő adatok nem egyeztek azzal, amiket a szervezőkkel közölt, de áprilisban a címét és Miss Universe 2010 versenyen való indulási jogát is visszanyerte, ahol később 5. helyezést ért el. A másik két győztes közül Krista Kleiner jutott be a Mis International 2010 középdöntőjébe.
 Helyezettek:
 2. helyezett: Diane Elaine Samar Necio
 3. helyezett: Helen Nicolette Mercado Henson
 Továbbjutók: Mariella Gonda Castillo, Gwendoline Gaelle Ruais, Kate Princess Alimurong, Rose Ann Aguilar, Mary Ann Misa
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Krista Mae Arrieta Kleiner
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Maria Venus Bayonito Raj
 Miss Photogenic (Miss Fotogén): Helen Nicolette Mercado Henson
 Miss Friendship (Miss Barátság): Maria Venus Bayonito Raj és Kate Princess Galang Alimurong
 Miss Talent (Tehetség-díj): Krista Mae Arrieta Kleiner

2011

A 2011. évi versenyt április 10-én rendezték meg Quezon City-ben, az Araneta Coliseumban. A verseny végén 3 győztest hirdettek ki, a hagyományos Binibining Pilipinas Universe és Binibining Pilipinas International győztesét, valamint új címként kiadták a Binibining Pilipinas Tourism címet is. A döntőn 40 versenyző vett volna részt, de közülük négyet kizártak.

Februárban és március elején 3 versenyzőt azért zártak ki, mivel meztelen képek jelentek meg róluk az interneten. Március közepén újabb versenyzőt zártak ki, a kizárás okát nem indokolták, de a diszkvalifikált versenyző szerint egy két évvel korábbi naptárfotó volt az ok.
 Versenyzők: Jenette Mieko Noguchi, Elizabeth Durado Clenci, Gianna Therese S. Quintos, Shamcey Supsup, Diana B. Arevalo, Mary Jean Lastimosa, Jenilyn R. Oliver, Teresa Paela C. Ludovice, Marie Kristina May Marasigan, Queenierich A. Rehman, Camille Alexis Baltazar, Glennifer Perido, Krystle Ann G. Grant, Jennielyn Natividad, Patricia Tumulak, Paula Camille Figueras, Roxanne Cabañero, Marish Alyssa Marquinez, Hazelyn Santos, Arabella Hanesh, Carla Lacson, Martha Mc Culley, Dianne Necio, Luzelle Felipe, Jenn-Roe Gubat, Isabella Manjon, Ma. Paula Bianca Paz, Ladylyn Riva, Kathleen Subijano, Wendy Lucas, Sabrinne Al-Tawil, Janine Tuganon, Kenneth Dimaapi, Angelia Ong, Samantha Purvor, Zephorah Mayon, Carolyn Ty, Grendel Alvarado, Sarah Clenci, Suzette Hernandez
 Győztesek:
Binibining Pilipinas Universe: Samcey Supsup
Binibining Pilipinas International: Dianne Necio
Binibining Pilipinas Tourism: Isabella Manjon
 Helyezettek:
 2. helyezett: Janine Tugonon
 3. helyezett: Mary Jean Lastimosa
 Továbbjutók: Patricia Tumulak, Marie Kristina May Marasigan, Diana Arevalo, Queenierich Rehman, Sabrinne Al-Tawil, Wendy Lucas, Luzelle Felipe, Kathleen Subijano, Jenn-Roe Gubat, Sarah Clenci
 Különdíjak:
 Best in Swimsuit (legjobb fürdőruha): Queenierich Rehman
 Best in Long Gown (legjobb estélyi ruha): Luzelle Felipe
 Miss Friendship (Miss Barátság): Samantha Purvor
 Miss Talent (Tehetség-díj): Samcey Supsup
Best in National Costume: Elizabeth Clenci

Miss Philippines Earth 

A Miss Philippines Earth versenyt először 2001-ben rendezték meg, akkor még Miss Philippines néven. A verseny győztese - amellett, hogy részt vesz a Miss Earth versenyen - a Miss Earth Foundation és az UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) szervezte környezetvédelmi programokban és promóciókban vesz részt mint szóvivő.
A versenyt 2001. április 3-án egy sajtótájékoztató keretében hirdették meg először, amin jelölteket kerestek a Miss Earth versenyen való részvételhez. A Fülöp-szigeteki verseny szoros kapcsolatokat ápol Fülöp-szigeteki kormányszervezetekkel, például a Turisztikai Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Természeti Erőforrás Minisztériummal, a Manila Fejlesztési Hivatallal, az UNEP-pel.

2001 és 2007 között a Fülöp-szigetek 12 régiójában tartottak elődöntőket, amiknek a nyertesei vettek részt az országos döntőn, ahol további 12 versenyző szerepelt fővárosi régióból. A verseny fürdőruhás és estélyi ruhás bemutatkozásból és interjúból áll, aminek az eredménye nagyobb szerepet kap, mint általában a szépségversenyeken szokásos.

A döntő során 4 győztest hirdetnek ki: Miss Philippines-Earth, Miss Philippines-Air, Miss Philippines-Water és Miss Philippines-Fire. A 4 elnevezés (Earth, Air, Water és Fire, azaz Föld, Levegő, Víz és Tűz) a négy őselemre utal. A nemzetközi versenyen azonban csak a Miss Philippines-Earth cím birtokosa vehet részt.

Győztesek 
A táblázat a verseny fő győztesét és a többi három győztest mutatja be. A táblázat utolsó oszlopa a verseny fő győztesének a Miss Earth versenyen elért helyezését mutatja.

Miss World Philippines
2011 előtt a Binibining Pilipinas verseny egyik győztese képviselte a Fülöp-szigeteket a Miss World szépségversenyen. 2011-ben a Miss World Organization elnöke, Julia Morley felbontotta a szerződést a Binibining Pilipinas szervezőivel, a franchise Cory Quirino tulajdona lett, aki Miss World Philippines néven 2011. szeptember 18-án szervezte meg az első versenyt, aminek a győztese a Miss World 2011 versenyen képviselte a Fülöp-szigeteket. 2013-ban a verseny győztese elnyerte a Miss World címet is.

Versenyek
2011
Szeptember 18-án rendezték meg a döntőt Pasay Cityben. 24 versenyző vett részt rajta, a győztes Gwendolyn Ruais, a második helyezett Helen Nicolette Henson, a harmadik helyezett Martha Chloe McCully, a negyedik és ötödik helyezett pedig Ma. Paula Bianca Paz, Jaysel Arrozal lett.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 

 Binibining Pilipinas Official website
 Miss Philippines Earth official website
 Binibining Pilipinas winners crowned
 Binibining Pilipinas: Grand Coronation Night

Fu~lo~pszigetek
A Fülöp-szigetek kultúrája